El evento de menos de 90 kg masculino de judo olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tomó lugar el 1 de agosto en el Centro de Exposiciones ExCeL.

Resultados

Finales
|1000
||

Repechajes

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en Olimpiadas Telemundo (español)

90 kg